Христиан Рубен (; 29 или 30 ноября 1805, Трир — 9 июля 1875,  (ныне — часть венского района Лизинг)) — немецкий художник.

Биография 
Родился 29 или 30 ноября 1805 года (Трир).

C 1823 года учился в Дюссельдорфе у Петера Корнелиуса.

С 1826 года жил и работал в Мюнхене. Автор проекта новых витражей для кафедрального собора в Регенсбурге.

С 1832 года работал над росписями в замке Хоэншвангау.

Занимался педагогической деятельностью. Среди его учеников был Карл Шлезингер. В 1841 году возглавил Пражскую академию художеств, в 1852—1872 годах руководил Венской академией художеств.

Литература 
 Hyacinth Holland. Ruben, Christoph Christian. // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — B. 29. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1889. — S. 413—415.

Художники Германии XIX века
Исторические художники Германии
Художники-портретисты Германии
Художники-монументалисты Германии XIX века
Художники-витражисты
Графики Германии
Преподаватели Венской академии искусств